Высокая Гребля — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокая Гребля — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Высокая Гребля — село в Крыжопольском районе Винницкой области.